«Andebu» o «ANDEBU» puede referirse a:
 Andebu, municipio noruego de la provincia de Vestfold.
 Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (), asociación uruguaya de empresas privadas de radiodifusión y de televisión.